Ürrüstoi-Larrabile (en francès i oficialment Arrast-Larrebieu) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Charre al nord, Angous i Mitikile-Larrori-Mendibile a l'est, Ezpeize-Ündüreine a l'oest, i Berrogaine-Larüntze i Bildoze-Onizepea al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa